Кузнецово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Боталовской волости.

Расположена в 12 км к северо-востоку от районного центра, посёлка Кунья.

Численность населения деревни составляет 32 жителя (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района